Шаба:

Фамилия 
 Шаба, Ален (род. 1958) — французский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.
 Шаба, Франсуа Жозеф (1817—1882) — французский египтолог.

Топоним 
 Шаба — название конголезской провинции Катанга с 1971 по 1997 год.
 Шаба — национальный заповедник в Кении.
 Шаба — деревня, Сернурский район, Марий Эл, Россия.
 Шаба — один из трёх бывших посадов города Белгород-Днестровского; ныне Украина.

Примечания